Пауновићи могу бити:
 Пауновићи (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Босна и Херцеговина
 Пауновићи (Чрномељ), насеље у општини Чрномељ, Словенија